Puntos cardinales puede referirse a:

 los puntos cardinales, los cuatro sentidos derivados del movimiento de rotación terrestre o
 Puntos cardinales, un disco de la cantante Ana Torroja.